Шкіль  — українське прізвище. Носії:
 Шкіль Андрій Васильович ( , Львів, УРСР) — український політик, народний депутат України 4, 5, та 6-го скликань.
 Шкіль Василь Федорович (28 грудня 1919, Бориспіль — 20 квітня 1945) — радянський військовослужбовець, Герой Радянського Союзу.
 Шкіль Микола Іванович ( 13 грудня 1932 — 14 листопада 2015) — український вчений-математик, педагог вищої школи, професор.

 
Українські прізвища